Plusieurs personnes portent le nom de Joseph Chaley :

 Joseph Chaley, homme politique français (1823-1890) ;
 Joseph Chaley, ingénieur français (1795-1861).